Porbandar steht für:

 Porbandar, Stadt in Indien
 Porbandar (Distrikt), Distrikt in Indien
 Porbandar (Staat), ehemaliger Fürstenstaat in Indien